est le titre anglais des œuvres suivantes :
Cinq petits cochons, roman d'Agatha Christie, publié en 1943. Ce roman avait fait l'objet d'une prépublication, aux États-Unis, en 1942, sous le titre  ;
Cinq petits cochons, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2003.